Шукшеньга — река в России, протекает в Вологодской области, в Тотемском районе. Устье реки находится в 238 км по правому берегу реки Сухона. Длина реки составляет 23 км. В 7 км от устья по правому берегу в Шукшеньгу впадает река Комарица.

Исток реки расположен в заболоченных лесах в 33 км восточнее Тотьмы на границе с Бабушкинским районом. Шукшеньша течёт на север по лесистой, заболоченной, ненаселённой местности.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000008725
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000872
 Код бассейна — 03.02.01.003
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Тотемского района
Притоки Сухоны